

Семенівська сільська громада — об'єднана територіальна громада у Житомирській області
 Семенівська сільська громада — об'єднана територіальна громада у Запорізькій області